Касильда () — город и муниципалитет в департаменте Касерос провинции Санта-Фе (Аргентина), административный центр департамента.

История 
В 1870 году предприниматель  приобрёл в этих местах ранчо Лос-Десмочадос, и основал сельскохозяйственную колонию, получившую название «Колония-Канделария». В 1873 году колония официально стала городком (вилья), получившим название «Касильда» в честь матери основателя.

Уже в 1878 году отсюда была отправлена первая партия зерна на европейский рынок. С приходом в эти места в 1883 году железной дороги развитие населённого пункта ускорилось, и уже в 1907 году он получил статус города (сьюдад).

Знаменитые уроженцы 
 Хохре Гриффа (род.1935) — футболист.
 Горацио Пагани (род.1955) — инженер, основатель итальянской автомобилестроительной компании Pagani Automobili.
 Марсело Троббиани (род.1955) — футболист.
 Хорхе Сампаоли (род.1960) — футбольный тренер.
 Эммануэль Вилья (род.1982) — футболист.
 Франко Армани (род.1986) — футболист.
 Дамиан Мусто (род.1987) — футболист.
 Федерико Грабич (род.1990) — пловец, призёр чемпионатов мира.

Примечания 

Города провинции Санта-Фе